Fiodorov, Fedorov, Feodorov, Fedoroff, Feodoroff (masculin ; en ) ou Fiodorova, Fedorova, Feodorova (féminin ; en ), issu de Fiodor ou Fedor ( en russe), est le nom de plusieurs personnalités :
 Alexander Fedorov (1954-), critique de cinéma russe
 Alexander Fedorov (1981-), joueur de water-polo russe
 Aleksey Fedorov (1991-), athlète russe, spécialiste du triple saut
 Andreï Fiodorov (1908-1987), botaniste soviétique
 Andreï Fiodorov (1971-), joueur de football international ouzbek
 Boris Fiodorov, (1958-2008), homme politique et un homme d'affaires russe
 Evgraf Fedorov (1852-1919), mathématicien et cristallographe russe
 
 Evgueni Konstantinovitch Fiodorov (1910-1981), géophysicien soviétique ;
 Evgueni Alekseïevitch Fiodorov (né en 1963), homme politique russe ;
 Evgueni Vassilievitch Fiodorov, dit en anglais Yevgeniy Fedorov (né en 2000), coureur cycliste kazakh.
 Fiodor Fiodorov (1981-), joueur de hockey sur glace russe
 Fiodor Fiodorov (peintre d'icônes) (1662-1732), peintre russe de Iaroslavl
 Ivan Ievgrafovitch Fiodorov (1914-2011), pilote de chasse soviétique
 Ivan Fiodorov (ca. 1525-1583), imprimeur russe
 Ivan Fiodorov (?-1733), navigateur russe
 Ivan Fedorov (1988-), personnalité politique ukrainienne
 Iouri Fiodorov (1949-), joueur de hockey sur glace soviétique
 Léonide Féodoroff (1879-1935), premier exarque de l'Église grecque-catholique russe 
 Nikolaï Vassilievitch Fiodorov (1958-), premier président de la République de Tchouvachie
 Nikolaï Fiodorovitch Fiodorov (1829̠-1903), philosophe russe
 Oleksiy Fedorov (1901-1989), résistant et homme politique soviétique
 Piotr Fiodorov (1982-), acteur russe de théâtre et de cinéma
 Sergueï Fiodorov (1969-), joueur de hockey sur glace russe
 Serhiï Fedorov (1975-), footballeur ukrainien.
 Sviatoslav Fiodorov (1927-2000), chirurgien ophtalmologue, membre correspondant de l'Académie des sciences de Russie 
 
Vladimir Anatolievitch Fedorov (né en 1971), danseur sur glace soviétique puis russe
Vladimir Grigorievitch Fedorov (1874-1966), ingénieur, inventeur et fabricant d'armes russe puis soviétique
Vladimir Ivanovitch Fedorov (1956-1979), footballeur soviétique

Fiodorova 
 Galina Fiodorova (1991-), joueuse de volley-ball russe
 Irina Fedorova (1931-2010), historienne soviétique et ethnographe, spécialiste en ethnographie
 Nina Fiodorova (1947-2019), skieuse soviétique
 Olga Fiodorova (1983-), athlète et bobeuse russe, spécialiste du 100 mètres
Zoïa Fiodorova (1907-1981), actrice russe

Fedorova 
 Aleksandra Fedorova (1987-), rameuse russe.
 Anna Fedorova (1990-), pianiste ukrainienne
 Olena Fedorova (1996-), plongeuse ukrainienne
 Oxana Fedorova (1977-), mannequin russe
 Sofia Fedorova (1879-1963), danseuse russe
 Xenia Fedorova (1980-), journaliste russe

Noms composés 
 Alekseï Fiodorov-Davydov (1900-1969), historien d'art soviétique
Homonymie de patronyme
Patronyme russe